Князьков — русская фамилия.

Известные носители:
 Князьков, Александр Львович (род. 1962) — российский политик.
 Князьков, Андрей Валерьевич (род. 1962) — российский актёр.
 Князьков, Иван Матвеевич (1914—?) — Герой Советского Союза.
 Князьков, Леонид Александрович (род. 1950) — хоккеист с мячом, вратарь.
 

 Князькова, Галина Петровна (1920—2007) — доктор филологических наук, специалист по исторической лексикологии русского языка.